Цзин (Jing, также романизируются Ching) — несколько омонимичных в кириллической записи китайских фамилий:
 Фамилия 井 (Jǐng), 217-я в старинном мнемоническом списке «Байцзясин». Подробнее см. 井姓.
 Фамилия 景 (Jǐng), 253-я в списке «Байцзясин». Подробнее см. 景姓
 Фамилия 京 (Jīng).
 Фамилия 静 (Jìng).

Известные Цзин

井, Jǐng 
 （, род. 1989) — китайский поп-певец.
 Чин (Цзин) Мяо (, 1913—1989) — гонконгский и тайваньский киноактёр.
 （, 1888—1918), также Цзин Цюань (井泉) или Вэнь Юань (文淵) — деятель китайской революции и ранней республики, марксист.
  (, 1878—1936), также Суншэн (崧生) — генерал Китайской Республики эпохи милитаристов.

景, Jǐng 
 （, род. 1949) — военный деятель КНР, с 2006 — зам.командующего ВВС НОАК.
 （, ?-26), также Сунь Цин (孫卿) — полководец династии Восточная Хань.
 Цзин Жуйсюэ (, род. 1966) — китайская спортсменка (борец-вольник), чемпион мира 2006—2007 годов, серебряный призёр Олимпийских игр-2012.
 （, род. 1988) — китайская актриса.
  (, ?—956) — магистрат и имперский советник династии Поздняя Чжоу.
 Цзин Хайпэн (, род. 1966) — китайский космонавт, член экипажа корабля «Шэньчжоу-7».
  (, 1698—1778) — государственный чиновник империи Цин.
  (, 1895-?) — государственный деятель Китайской Республики, конституционный судья (1976-?).
 Цзин Цзюньхай (, род. 1960) — китайский физик и государственный деятель, с 2020 года — глава парткома КПК провинции Цзилинь.
 （, 1903—1982) — китайский философ и деятель образования.
 （, 1886—1961), также Янь Чжэн (岩征) — китайский политик.
 （, род. 1956) — китайский экономист и партийный функционер.
  (, 892—947), также Ханчуань (航川) — военный и государственный деятель династии Поздняя Цзинь.

京, Jīng 
 （, 1138—1200).
 Цзин Фан (, 78-37 до н. э.), рождённый под именем Ли Фан (李房), также Цзюньмин (君明) — выдающийся древнекитайский математик, музыкальный теоретик, астроном, астролог, специалист по Ицзину. Жил в эпоху династии Хань.

См. также 
 Сто фамилий

Китайские фамилии